James Alexander kan syfta på bland andra:

* James Alexander, 1:e earl av Caledon (1730–1802), irländsk peer
 James Alexander, 3:e earl av Caledon (1812–1855), irländsk peer
 James Alexander, 4:e earl av Caledon (1846–1898), irländsk peer
 James Alexander (1888–1971), amerikansk matematiker
 James Alexander (född 1949), amerikansk basist
 James Edward Alexander (1803–1885), skotsk militär  och forskningsresande
 James Waddel Alexander (1804–1859), amerikansk pastor